Merula ist der Familienname folgender Personen:
 Angelus Merula (auch Engel Willem de Mele oder Engel van Merlen; 1482–1557), niederländischer Reformator und Märtyrer
 Bartholomäus Merula, italienischer Apostolischer Protonotar und Philologe 
 Giorgio Merula (Georgius Merula; um 1430–1494), italienischer Humanist
 Paul Merula (1558–1607), niederländischer Jurist, Historiker und Geograph
 Tarquinio Merula (1595–1665), italienischer Komponist

Merula ist das Cognomen folgender Personen:

 Gnaeus Cornelius Merula, römischer Gesandter

 Lucius Sempronius Merula Auspicatus, römischer Suffektkonsul 121

Merula steht für:
 Turdus merula, Vogelart, siehe Amsel
 Merula (Fluss), Fluss in Italien
 Val Merula, siehe Merulatal